Trujillo Molina ist der Familienname folgender Personen:

 Hector Bienvenido Trujillo Molina (1908–2002), dominikanischer General und Politiker
 Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891–1961), dominikanischer Diktator